Джи́а Ко́ппола (; ) — американский кинорежиссёр, менее известна как сценаристка, киноактриса и кинопродюсер. Принадлежит кинематографической , является внучкой известного кинорежиссёра, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполы.

Биография 
Джан-Карла Коппола родилась 1 января 1987 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Отец —  (1963—1986), был начинающим киноактёром и кинопродюсером, но трагически погиб в возрасте 22 лет, так и не увидев ни разу свою дочь. Мать — Жаклин Де Ла Фонтан — малоизвестная костюмер, киноактриса и продюсер.

Впервые Джиа появилась на экране в двухлетнем возрасте, но актрисой так и не стала. В 2000 году её отчимом стал Питер Гетти, сын известного бизнесмена, инвестора, филантропа и миллиардера Гордона Гетти, но спустя девять лет её мать с ним развелась.

Джиа училась в школе Арчера, а потом уехала на другой конец страны, чтобы изучать фотографию в колледже Бард. С 2010 года начала режиссёрскую карьеру, но по состоянию на 2022 год в её кинокопилке всего девять лент, из которых три короткометражных и три — видеоклипы; а также один эпизод одного телесериала.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 2013 — Пало-Альто / Palo Alto
 2014 — You're Not Good Enough —  (видеоклип)
 2015 —  — Карли Рэй Джепсен (видеоклип)
 2017 —  — Карли Рэй Джепсен (видеоклип)
 2020 —  / Mainstream

Актриса 
 1989 — Нью-йоркские истории / New York Stories — Зои в детстве (в новелле «Жизнь без Зои»)
 1990 — Крёстный отец 3 / The Godfather Part III — внучка Конни Корлеоне (в титрах не указана)
 1995 — California — Wax — девочка в машине (видеоклип)

Прочие работы 
 2010 — Где-то / Somewhere — ассистент костюмера
 2011 — Между / Twixt — креативный консультант

Благодарности в титрах 
 1996 — Джек / Jack — «посвящается Джиа»
 2016 — Париж подождёт / Paris Can Wait — «режиссёр также благодарит»
 2018 — Клуб миллиардеров / Billionaire Boys Club — «особая благодарность»

Примечания 

Семья Коппола
Выпускники Бард-колледжа
Женщины-режиссёры США